Alexander Wilson puede referirse a:

Alexander Wilson, poeta, naturalista, ornitólogo e ilustrador escocés.
Alexander Wilson (astrónomo), astrónomo, matemático y meteorólogo escocés.
Alexander Wilson (atleta), atleta canadiense.